Duploperaclistus är ett släkte av plattmaskar. Duploperaclistus ingår i familjen Monocelididae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Duploperaclistus